Slovo ticho označuje :

 ticho – je stav, kdy není přítomen zvuk (hluk).

Vyskytuje se rovněž v různých vlastních jménech.

Osobnosti

Příslušníci boskovického rodu Ticho 
Jméno Ticho nesou příslušníci významné židovské rodiny pocházející původem z Boskovic.
 Abraham Albert Ticho (1883-1960) - oční lékař, manžel Anny Ticho
 Anna Ticho (1897-1980) - izraelská výtvarná umělkyně
 Kurt Thomas-Ticho (1914–2009) - přeživší účastník vzpoury v KZ Sobibor
 Harold K. Ticho (*1921) - americký fyzik, děkan na University of California, San Diego
 Charles Ticho (*1927) - americký filmový producent

Další osobnosti 
 Ticho Parly (1928–1993) - dánský operní pěvec

Kultura a umění

Film 
 Ticho, ticho, ticho (1962) - film Lubomíra Lipského

Hudba 
 Ticho (album) - druhé album zpěvačky Ewy Farné

Související významy 
 Dům Ticho (Bejt Ticho) - dům Anny Ticho v Jeruzalémě - dnes pobočka Izraelského muzea
 Tichá společnost – forma podnikání, kdy tichý společník za určitý vklad, který do společnosti vloží, získá právo podílet se na zisku, ale zároveň i povinnost podílet se na případné ztrátě

Externí odkazy